Moorefield kan syfta på:

 Moorefield, Arkansas
 Moorefield, Nebraska
 Moorefield, West Virginia